Lost Horizon (roman), een roman van James Hilton
Twee verfilmingen van deze roman:
Lost Horizon (1937)
Lost Horizon (1973)

Lost Horizon (band), een Zweedse power/metal band.
 Lost Horizon (computerspel), een computerspel uit 2010